BLF steht für:
 Bahnhof Ludwigsfelde (DS100-Code), Bahnhof im Land Brandenburg
 Bayerischer Landesverein für Familienkunde
 Bergelöschfahrzeug, alte Bezeichnung für ein Rüstlöschfahrzeug
 Berglandlöschfahrzeug, geländegängiges Löschfahrzeug der österreichischen Feuerwehren
 Besetztlampenfeld, Funktion an Telefonen, um den Besetzt-Status anderer Teilnehmer zu sehen
 Besondere Leistungsfeststellung, Prüfung an Gymnasien in Thüringen, Hessen und Sachsen
 Bilinearform in der Mathematik
 Biografiskt lexikon för Finland, finnlandschwedisches biographisches Nachschlagewerk
 Black First Land First, südafrikanische Gruppierung
 Blue1 (ICAO-Code), finnische Fluggesellschaft
 Mercer County Airport (West Virginia) (IATA-Code), Flughafen von Mercer County (West Virginia), West Virginia

blf steht für:
 Buol (Sprache) (ISO-639-3-Code), in Gorontalo und Zentralsulawesi gesprochene philippinische Sprache

BLF